

Плімут — місто в Англії

Плімут — зруйноване місто у Монтсерраті та його офіційна столиця

Нью-Плімут — місто у Новій Зеландії

Плімут — місто, штат Каліфорнія
 Плімут — місто, штат Коннектикут
 Плімут — місто, штат Індіана
 Плімут — місто, штат Айова
 Плімут — місто, штат Мен
 Плімут — місто, штат Массачусетс
 Плімут — місто, штат Мічиган
 Плімут — місто, штат Міннесота
 Плімут — місто, штат Нью-Гемпшир
 Плімут — місто, штат Нью-Йорк
 Плімут — місто, штат Північна Кароліна
 Плімут — місто, штат Пенсільванія
 Плімут — місто, штат Юта
 Плімут — місто, штат Вермонт
 Плімут — місто в окрузі Джуно, штат Вісконсин
 Плімут — місто в окрузі Рок, штат Вісконсин
 Плімут — місто, штат Вісконсин
 Плімут — місто в окрузі Шебойґан, штат Вісконсин
 Плімут — селище, штат Іллінойс
 Плімут — селище, штат Небраска
 Плімут — селище, штат Огайо
 Плімут Тауншип — селище, штат Пенсильванія
 Плімут Тауншип — селище в окрузі Монтгомері, штат Пенсильванія
 Плімут — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир

Див. також 
 Plymouth (значення)